

Населені пункти та їхні частини

 Ґацкі — село в гміні Джицим Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґацкі — село в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґацкі — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґацкі — частина села Лельовиці-Кольонія в гміні Палечниця Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґацкі — частина села Єльча в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Ґацкі — частина села Марковіце в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Ґацкі — частина села Пшибишови в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґацкі — частина села Більча в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґацкі — частина села Коберно в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Ґацкі — колонія в гміні Рудник Рациборського повіту Сілезького воєводства

Примітки